El solenodonsaure (Solenodonsaurus) és un gènere extint dels Reptiliomorpha, que van viure fa uns 320-305 milions d'anys. La seva classificació és incerta, però probablement foren un delsprimers rèptils o bé uns amfibis propers als Diadectomorpha. Les seves restes s'ha trobat a Txèquia. El seu nom científic significa "llangardaix de dents simples". Els Solenondosaurus tenien una mida d'uns 45 cm.

Els Solenodonsaurus mostraven una curiosa mescla de característiques que els fa difícils de classificar filogenèticament.

Solenodonsaurus probablement vivien sobre la terra ferma de form oposada a la vida aquàtica de molts altres tetràpodes primerencs.

Filogènia 
Els Solenodonsaurus es classifiquen tradicionalment com emparentats estretament a vertebrats amniotes (vertebrats que ponen els ous sobre la terra). Tanmateix,des de 2012 s'ha descobert que són més propers al grup d'amfibis Lepospondyli. A sota hi ha un cladograma des d'aquesta anàlisi:

S'ha de fer constar que la filogènia dels primers tetràpodes no és gaire coneguda.

Referències 

Reptiliomorfs
Tetràpodes del Carbonífer